Helicominopsis är ett släkte av svampar. Helicominopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicominopsis